Karczew est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Karczew, dans le powiat d'Otwock, dans la voïvodie de Mazovie
 de la ville de Karczew, chef-lieu de cette gmina